Localidades
 Shelton (Connecticut)
 Shelton (Nebraska)
 Shelton (Washington)

Outros
 5953 Shelton
 Shelton Sn 1987A

Desambiguações de topônimos